Siemering ist der Familienname folgender Personen:

 August Siemering (1830–1883), deutsch-US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Dietrich Siemering (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Fritz Siemering (1826–1883), deutscher Historien- und Genremaler
 Hertha Siemering (1883–1966), deutsche Juristin, Sozialökonomin und Sozialarbeiterin
 Julius Siemering (1837–1908), deutscher Maler in Königsberg (Preußen)
 Rudolf Siemering (1835–1905), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Siemering (1874–1907), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Siemerding